Die Hallensaison begann am 23. November 2013 und endete am 2. Februar 2014.

Klipper THC schaffte den Durchmarsch als Aufsteiger in die 1. Bundesliga, Schwarz-Weiß Neuss den direkten Wiederaufstieg.

Der Cöthener HC 02 rutschte direkt in die Regionalliga durch.

Kein Aufsteiger musste direkt zurück in die Regionalliga.

Legende:

Tabelle

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die 2. Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

Die Aufsteiger für die Saison 2014/15 sind: Club zur Vahr (Nord, als Zweitplatzierte, da HTHC 2 nicht aufsteigen durfte), ATV Leipzig 1845 (Ost), DSD Düsseldorf (West, als Zweitplatzierte, da RW Köln 2 nicht aufsteigen durfte) und TB Erlangen (Süd)

Quellen 

2013
Hockey 2014
Hockey 2013